SGW steht als Abkürzung für:

 Salzgewinnungsgesellschaft Westfalen, siehe Solvay GmbH #Wesentliche Tochter- und Beteiligungsgesellschaften
 Schachgesellschaft Winterthur, Schachverein in Winterthur, Kanton Zürich
 SG Wattenscheid 09, Fußballverein aus Wattenscheid, Nordrhein-Westfalen
 Stiftung Gesundheitswissen, gemeinnützige Organisation mit Sitz in Berlin

Abkürzung